

Tula était la capitale des Toltèques ;
 Tula de Allende est une commune et ville de l'État d'Hidalgo ;
 Tula-Guttierez est la capitale de l'État de Chiapas.

Tula est une commune italienne de la province de Sassari.

Tula, transcription anglaise de Toula, une ville de Russie.

La circonscription de Tula est une circonscription législative de l'Éthiopie.

Les Tula sont un peuple du Nigeria.
 Le tula est leur langue.